Кубок Англии по футболу 1883/84 () — 13-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Для участия в нём заявилось 100 футбольных клубов, на 16 больше, чем в предыдущем сезоне, хотя 3 из них не сыграли ни одного матча.

Первый раунд

Переигровка первого раунда

Второй раунд

Переигровка второго раунда

Третий раунд

Четвёртый раунд

Переигровка четвёртого раунда

Пятый раунд

Переигровка пятого раунда

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Кубок Англии 1883/84 на сайте RSSSF.com 
 Кубок Англии 1883/84 на сайте на Wildstat.ru 

1883-1884
Футбол в Англии в сезоне 1883/1884